KYP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kyaukpyu (Birmania)